Big Bug, film de Jean-Pierre Jeunet (Netflix, 2022)
 Big Bug, ville fantôme en Arizona